Bore kan syfta på:

 Kung Bore – en litterär personifikation av vintern
 Bore (fartyg) – flera fartyg
 Bore (hydrologi) – ett tidvattenfenomen 
 Bore (namn) – ett mansnamn i Sverige den 7 januari mellan 1986 och 1992
 Bore (rederi) – ett rederi tidigare tillhörande Rettig Group
 Bore (tidskrift) – en tidning utgiven i Stockholm 1848–1851
 BK Bore – en bandyklubb
 Försäkringsbolaget Bore
 SK Bore - skidklubb i Torsby
 Bore, Emilia-Romagna – en kommun i Italien